Крейг Браун (; 18 августа 1975, Мадисон, Висконсин) — американский кёрлингист, запасной в команде США на Олимпийских играх 2014 года.

Достижения 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин: золото (2000, 2008), серебро (2001, 2005, , ), бронза ().
 : бронза ().

 Кёрлингист-мужчина года в США (): 2000.

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы США по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу